Виња има више значења:
 Виња (Бијела)
 Виња (Болоња)
 Виња (Казерта)
 Виња (Куено)
 Виња (Порденоне)
 Виња (Торино)